Хьовсгьол () е един от 21 аймаци в Монголия. Административният център на аймака е град Мьорьон (36 082 души). На север, запад и изток аймакът граничи с Русия, на юг - с провинция Архангай, на югозапад - със Завхан, а на югоизток - с Булган. Хьовсгьол е разположен на 690 km от столицата Улан Батор.

Най-бързият и удобен начин за стигане до Хьовсгьол е с постоянната вътрешна въздушна линия Мьорьон – Улан Батор. През лятото функционира още една самолетна линия Улан Батор – Хагтал, която е създадена за улеснение на туристите, които посещават популярното езеро Хьовсгьол.

Хьовсгьол е с предимно планински релеф. Южната и югозападната част на аймака са доминирани от планините Тарвагатай, Булнайн и Ерчим, които са част от планинския масив Хангай. Западните и северните части, включително и езерото Хьовсгьол са формирани от алпийския тип планини Хоридол Саридаг, Улан Тайга и Мьонх Саридаг. Централната и източната част на провинцията са с предимно хълмист релеф.

Население

Административно деление

Източници 

Аймаци в Монголия